Штат Арканзас (США) поділяється на 75 округів.

Посилання 

Арканзас